Шамановка — название населённых пунктов.

Россия 
 Шамановка — деревня в Калязинском районе Тверской области.

Украина 
 Шамановка — село в Ивановском районе Одесской области.